Osoby o tym nazwisku:
 Anatolij Bałandin – radziecki działacz partyjny i państwowy
 Iwan Bałandin – ukraiński wioślarz
 Michaił Bałandin – rosyjski hokeista
 Mykoła Bałandin – ukraiński wioślarz
 Siergiej Bałandin – rosyjski biathlonista
 Sofroniusz (Bałandin) – prawosławny biskup